A A-League 2015–16 foi a 11º edição da principal divisão de futebol da Austrália, teve início em junho de 2015 e término em abril de 2016.

Com a participação de dez equipes. O Adelaide United sagrou-se campeão.

Temporada regular 
 Atualizado a 10 de abril de 2016.

Artilheiros 
Fonte: ultimatealeagueactualizado al 1 de mayo de 2016

Ligações externas 
Página oficial 

A-League
2015 no futebol
2016 no futebol
2015 na Austrália
2016 na Austrália